

Astronomia 
 15523 Grenville – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Canada
 Grenville – comune del Québec

 Grenada
 Grenville – capoluogo della parrocchia di Saint Andrew

Stati Uniti d'America
 Grenville – città della contea di Day, Dakota del Sud
 Grenville –  census-designated place della contea di New Castle, Delaware
 Grenville – villaggio della contea di Union, Nuovo Messico

Persone
 Richard Grenville – corsaro, navigatore e politico inglese

Pagine correlate 
Greenville